Suberg steht für:

 Suberg BE eine Ortschaft in der Gemeinde Grossaffoltern, Kanton Bern, Schweiz

Suberg  ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas H. H. Suberg (* 1958), deutscher Komponist, Klang- und Medienkünstler
 Ernst Suberg, deutscher Künstler (Gestalter Orgelprospekt, St. Andreas-Kirche Emsbüren)
 Gerti Suberg (* 1954), deutsche Radsportlerin
 Jürgen Suberg, deutscher Künstler (Glocken im Dom zu Minden)